Фендт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фендт, Андреа (род. 1960) — немецкая саночница.
 Фендт, Георг (1926-2008) — немецкий политик (ХСС)
 Фендт, Иоганн Георг (1868-1933) — основатель тракторостроительной фирмы Fendt
 Фендт, Йозеф (род. 1947) — немецкий саночник.
 Фендт, Леонард (1881-1957) — немецкий теолог
 Фендт, Мельхиор (1486-1564) — немецкий физик и врач
 Фендт, Сибилла (род. 1974) — немецкий фотограф
 Фендт, Торстен (род. 1977) — немецкий хоккеист
 Фендт, Франц (1892-1982) — немецкий политик